Fíat (acceptació). Consentiment que es dona perquè una cosa tingui efecte.
 Fíat (prova). Fórmula usada per aprovar els exercicis dels qui volien fer-se escrivans.

Vegeu també:
 FIAT. Acrònim de Fabrica Itàliana Automobili Torino, fabricant de cotxes